

Musica 
 XP8  – gruppo musicale italiano

Altro 
 Boeing XP-8  – prototipo di aereo da caccia della Boeing
 Saleen XP8  – sport utility vehicle della Saleen